Jacqui Stephenson (Nelson, 1972. október 4. –) új-zélandi nemzetközi labdarúgó-partbírónő, asszisztens. Teljes neve Jacqueline Stephenson.

Pályafutása
A játékvezetésből 2005-ben a Wellington Referee keretében vizsgázott. Az RDA Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2006-tól az Premiership asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban visszavonult.

Az Új-zélandi labdarúgó-szövetség JB JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. Az OFC JB keretében elvégezett nemzetközi felkészítést követően a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Algarve-kupa), valamint OFC-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett.  A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2013-ban visszavonult, Jones Sarah váltotta pozíciójában.

A 2008-as U17-es női labdarúgó-világbajnokságont, a 2010-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon, a 2012-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Vilivuli Finau asszisztenseként foglalkoztatta.

A 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Vilivuli Finau asszisztenseként alkalmazta.

A 2011-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Vilivuli Finau partbírójaként vette igénybe.

Források 

Új-zélandi labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek